Филатовский сельсовет (белор. Філатаўскі сельсавет; до 2012 года — Рубежский) — административная единица на территории Круглянского района Могилёвской области Белоруссии. Административный центр — агрогородок Филатово.

История 
Образован 20 августа 1924 года как Павловичский сельсовет в составе Круглянского района Оршанского округа БССР. Центр-деревня Павловичи. После упразднения окружной системы 26 июля 1930 года в Круглянском районе БССР. С 8 июля 1931 года в составе Толочинского района БССР. С 12 февраля 1935 года сельсовет в составе восстановленного Круглянского района БССР, с 20 февраля 1938 года — Могилевской области. С 16 сентября 1959 года в составе Белыничского района. 11 апреля 1960 года к сельсовету присоединена территория упразднённого Кручанского сельсовета и часть упразднённого Скуратовского сельсовета.

4 июня 1965 года в состав восстановленного Кручанского сельсовета переданы 26 населённых пунктов. С 30 июля 1966 года сельсовет в составе восстановленного Круглянского района. 27 декабря 1977 года центр сельсовета перенесён в деревню Рубеж, сельсовет переименован в Рубежский сельсовет. До 1 января 2005 года центр сельсовета перенесён в деревню Филатово. 

21 декабря 2011 года к сельсовету присоединена территория упразднённого Кручанского сельсовета (17 населённых пунктов: Березка, Угляны, Дорожковичи, Дудаки, Жуково, Коврижено, Круча, Любище, Малые Угляны, Малые Каскевичи, Микулинка, Новое Полесье, Погребище, Стаи, Старое Полесье, Татарка и Янова), сельсовет переименован в Филатовский. 

29 декабря 2020 года упразднена деревня Березка.

22 января 2023 года упразднена деревня Татарка.

Состав 
Филатовский сельсовет включает 30 населённых пунктов:

 Баканово — деревня.
 Большие Каскевичи — деревня.
 Воргутьево — деревня.
 Дорожковичи — деревня.
 Дудаки — деревня.
 Жуково — деревня.
 Зеленьково — деревня.
 Коврижено — деревня.
 Красино — деревня.
 Круча — деревня.
 Любище — деревня.
 Малые Каскевичи — деревня.
 Малые Угляны — деревня.
 Мартьяновичи — деревня.
 Микулинка — деревня.
 Некрасово — деревня.
 Новое Полесье — деревня.
 Павловичи — деревня.
 Переселье — деревня.
 Погребище — деревня.
 Рубеж — деревня.
 Санники — деревня.
 Стаи — деревня.
 Старое Полесье — деревня.
 Угляны — деревня.
 Филатово — агрогородок.
 Хильковичи — деревня.
 Хралищево — деревня.
 Шелковинье — деревня.
 Янова — деревня.

Упразднённые населённые пункты на территории сельсовета:

 Березка — деревня.

 Голошино — деревня.
 Сидорково — деревня.
 Татарка — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Круглянский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Круглянского района